El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1954 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 24 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Municipal Auditorium en Kansas City (Misuri).

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de La Salle, que derrotaron en la final a la Universidad Bradley.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

Región Este-1

Región Este-2

Región Oeste-1

Región Oeste-2

Final Four

Tercer y cuarto puesto Nacional

Tercer puesto Regional

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1954
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA